Schloss Esterházy – edificio di Eisenstadt, in Austria
 Schloss Esterhazy – edificio di Galanta, in Slovacchia